Blitzkrieg kan syfta på:

Blitzkrieg – krigföringsmetod från andra världskriget, se Blixtkrig
Blitzkrieg (musikgrupp) –  brittiskt heavy metal-band som bildades 1980
Bazooka Blitzkrieg – ett spel till Super Nintendo Entertainment System